Cracker peut faire référence à :
 cracker ou craquelin, une variété de biscuits, 
 Cracker (informatique), un pirate informatique spécialisé dans le cassage des protections de sécurité,
 Cracker, un groupe de rock alternatif américain,
 Cracker, une série télévisée britannique des années 1990,
 Cracker, une série télévisée américaine des années 1990,

Crackers peut faire référence à :
 Crackers, un film américain de Louis Malle sorti en 1984,
 Crackers, un album de Slade sorti en 1985,

 Kracker, un musicien américain.

Voir aussi
 
 
 

Homonymie de titre